Leander steht für:
 Leander (Name), Vor- und Familienname, siehe dort für Namensträger
 Leander, Gestalt der griechischen Mythologie, siehe Hero und Leander
 Leander (Krater), Krater auf dem Asteroiden (433) Eros
 Leander Club, im Jahr 1818 gegründeter britischer Ruderverein
 Leander-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Leander (Computerspiel), Fantasy Spiel von Psygnosis aus dem Jahr 1991
 Leander (Unternehmen), Kindermöbelhersteller mit Sitz in Silkeborg, Dänemark

Schiffe:
 Leander (Schiff, 1992), Megayacht
 Leander-Klasse (1882), Klasse von britischen Kreuzern, gebaut ab 1880
 Leander-Klasse (1929), Klasse von britischen leichten Kreuzern, gebaut ab 1928
 HMNZS Leander, Typschiff dieser Klasse
 Leander-Klasse (1959), Klasse von britischen Fregatten, gebaut ab 1959

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Leander (Kentucky)
 Leander (Louisiana)
 Leander (Minnesota)
 Leander (North Carolina)
 Leander (Oklahoma)
 Leander (Texas)
 Leander (West Virginia)

Siehe auch:
 Léandre
 Leandro
 Leandrinho